Килла-Сайфулла () — небольшой город на юге Пакистана, в провинции Белуджистан. Административный центр округа Килла-Сайфулла.

География 
Город находится в северной части Белуджистана, в гористой местности, в долине реки Зхоб. Абсолютная высота — 1 549 метров над уровнем моря.
Килла-Сайфулла расположена на расстоянии приблизительно 135 километров к северо-востоку от Кветты, административного центра провинции и на расстоянии 545 километров к юго-западу от Исламабада, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Лоралай.

История 
8 июня 2022 года 22 человека погибли в результате падения автобуса в глубокий овраг.

Примечания 

Города Пакистана